Vítězství z minulého ročníku obhájila Američanka a druhá nasazená hráčka Billie Jean Kingová, když ve finále porazila krajanku a turnajovou čtyřku Chris Evertovou po setech 6–0, 7–5.

Nasazení 
  Margaret Courtová (semifinále)
  Billie Jean Kingová (vítězka)
  Evonne Goolagong (semifinále)
  Chris Evertová (finále)
  Rosie Casalsová (čtvrtfinále)
  Virginia Wadeová (čtvrtfinále)
  Kerry Melvillová (čtvrtfinále)
  Olga Morozovová (čtvrtfinále)

Pavouk 
Legenda
 Q – kvalifikantka
 WC – divoká karta
 LL – šťastná poražená
 r. – skreč

Finálová část

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Externí odkazy 
 

Wimbledon 1973